Allhoff ist der Familienname folgender Personen:
 Beate Rennen-Allhoff (* 1951), deutsche Psychologin, Hochschullehrerin und Hochschulpräsidentin
 Dieter Allhoff, deutscher Sprechwissenschaftler
 Tim Allhoff (* 1980), deutscher Jazz-Pianist und Komponist

Siehe auch
 Allhofen